WDZ steht für:
 WebSphere Developer for System z (WDz)
 Wärmedämmziegel

WDZ